Luminar steht für:

 Luminar, eine Bildbearbeitungssoftware
 Luminar Technologies, ein US-amerikanischer Sensorhersteller